XXV Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил в городе Москва 15-18 июня 2017 года.  Соревнования прошли на базе "Северный". Медали разыгрывались в личном и командном первенстве. Всего на старт вышли 36 спортсменок, представлявшие 8 регионов и городов России. В командном первенстве за медали боролись 5 сборных.

Чемпионкой России 2017 года впервые стала Гульназ Губайдуллина, представляющая два региона Московскую область и Ямало-Ненецкий округ.

Чемпионат России. Женщины. ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО. 
Плавание. Фехтование.

Лучшая пятиборка России 2016 года Гульназ Губайдуллина выиграла золотую медаль чемпионки страны на турнире, проходящем на площадках СШОР «Северный» Москомспорта.
Губайдуллина возглавила турнирную таблицу уже после плавания. Но показавшие лучшие результаты в фехтовании Екатерина Макарова (256 очков) и Светлана Лебедева (244 очка) отняли у Гульназ лидирующие позиции. По итогам двух видов программы у Макаровой стало 531 очко, Лебедева уступала ей всего 2 балла. 

Комбайн. Конкур.

В комбайне первое место заняла Анастасия Васильева из Самары, с результатом 11.50,0. Губайдуллина стала второй в комбайне, но этого хватило, чтобы снова стать лидером после четырех видов. 

 Положение после 4 видов.

1. Гульназ Губайдуллина - 1072 очка. 

2. Анна Буряк - 1061 очко.

3. Екатерина Хураськина – 1046 очков. 

В заключительном виде программы, конкуре, Хураськина и Буряк допустили ошибки, набрав соответственно 273 и 279 баллов. А Губайдуллина, получив только 7 штрафных очков и финишировала в ранге чемпионки России.

 Личное первенство. Итоговые результаты.

Чемпионат России. Женщины. Командное первенство. 
 Итоговые результаты.

Источники. 
 "Спорт-Экспресс" Официальный сайт 
 "Советский спорт" Официальный сайт
  Федерация пятиборья России

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве